Szabo/Szabó este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Szabo (n. 1937), poloist român 
 Alexandru Szabo (n. 1930), demnitar comunist român
 Bence Szabó (n. 1962), scrimer maghiar
 Ecaterina Szabó (n. 1968), gimnastă română 
 Emeric Szabo (n. 1926), demnitar comunist român
 Emeric Szabo (n. 1935), demnitar comunist român
 Gabriela Szabó (n. 1975), atletă română
 Iosif Szabo (1803-1874), botanist, farmacist și medic
 Irina Szabo (n. 1940), demnitar comunist român
 Magda Szabó (1917-2007), scriitoare maghiară
 Matyas Szabo (n. 1991), scrimer german
 Olga Szabó-Orbán (n. 1938), scrimeră română
 Paul Szabo (n. 1954), scrimer român
 Reka Szabo (n. 1967), scrimeră română
 Szilvia Szabó (n. 1996), handbalistă română 
 Vilmoș Szabo (n. 1964), scrimer român
 Béla Gy. Szabó (1905-1985), desenator, gravor, ilustrator de carte maghiar